Puta è un singolo della cantautrice italiana Joan Thiele pubblicato il 16 gennaio 2020.

Video musicale 
Del brano è stato realizzato un video musicale registrato dal vivo, per la regia di Tommaso Ottomano, pubblicato il 23 gennaio 2020 sul canale YouTube della cantante.

Tracce

Note

Collegamenti esterni